Эдриенн Барбо (, род. 11 июня 1945) — американская актриса и писательница, номинант на премии «Тони» и «Золотой глобус».

Ранняя жизнь 
Эдриенн Джо Барбо родилась в Сакраменто, штат Калифорния. Её мать была армянского происхождения, а отец имел франко-канадские, ирландские, и немецкие корни. Она закончила Del Mar High School в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Карьера 
В конце шестидесятых годов Барбо переехала в Нью-Йорк и начала работать танцовщицей и вскоре получила роль в бродвейском мюзикле «Скрипач на крыше». С тех пор Барбо снялась в двух десятках мюзиклов, самым известным из которых стал «Бриолин», где она исполнила главную женскую роль, за которую получила номинацию на премию «Тони».

С 1972 по 1978 год Барбо исполняла роль дочери героини Беатрис Артур в комедийном сериале «Мод», за которую она номинировалась на «Золотой глобус» в 1977 году. После успеха сериала Барбо начали называть секс-символом того периода, а её карьера в кино пошла в гору. Она снялась в нескольких весьма успешных фантастических фильмах, таких как «Туман» (1980), «Побег из Нью-Йорка» (1981), «Калейдоскоп ужасов» (1982), «Болотная тварь» (1983) и «Два злобных глаза» (1990). Она также снялась в нескольких комедиях: «Гонки «Пушечное ядро»», «Снова в школу» и «Женщины-каннибалы в смертельных джунглях авокадо».

Начиная с девяностых годов Барбо в основном появлялась в телефильмах и сериалах, а также сделала несколько камео-появлений в популярных фильмах, таких как «Разрушитель» и «Судья Дредд». С 2003 по 2005 год она снималась в сериале HBO «Карнавал». В 2006 году она выпустила автобиографию, а два года спустя первый роман, под названием «Вампир в Голливуде». В 2009 году она появилась в сериалах «Декстер» и «Анатомия страсти».

В октябре 2012 года Эдриенн Барбо была приглашена на роль злой матери Виктории Грейсон, героини Мэделин Стоу, в телесериал «Месть».

Личная жизнь 
Барбо была замужем за режиссёром Джоном Карпентером с 1979 года по 1984 год, у них есть общий ребёнок. В 1992 году она вышла замуж за актёра Билли Ван Зандта.

Фильмография

Библиография

Примечания

Ссылки 

 
 
 Официальный сайт 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Актрисы озвучивания США
Киноактрисы США